ГРЭС-3 — сокращённое наименование одной из Государственных районных электростанций:
 Московская ГРЭС-3 имени Классона (Электрогорск)
 Пермская ГРЭС-3 (Губаха)

См. также 
 ГРЭС-1
 ГРЭС-2